Sassetta, la ville d'Italie ;
 Sassetta, le peintre siennois du gothique international.